Stefan Holmström kan syfta på:

 Stefan Holmström (kock)
 Stefan Holmström (fotbollsspelare)
 Stefan Holmström (präst)
 Stefan Holmström (chefredaktör) för Östra Nyland